Koninklijke New Star Tervuren was een Belgische voetbalclub uit Tervuren. De club is opgericht in 1922 als New Star Athletic Club Tervuren oftewel SNAC Tervuren en was aangesloten bij de KBVB aangesloten met stamnummer 384. De clubkleuren waren oranje-wit.

Geschiedenis
New Star AC Tervuren werd opgericht in 1922 en sloot zich aan bij de KBVB op 11 december 1923. De club speelde de komende decennia in de provinciale reeksen. Tegen de jaren '50 was de club opgeklommen tot Eerste provinciale. In het seizoen 1952/53 kreeg de club de koninklijke titel en werd Koninklijke New Star AC Tervuren. Datzelfde seizoen kon men voor het eerst de promotie afdwingen naar de nationale reeksen. Het eerste jaar in Vierde klasse eindigde de club op een degradatieplaats waardoor men meteen terugviel naar de provinciale reeksen. Na twee seizoenen kon men opnieuw promoveren naar Vierde klasse. Ook nu bleef het verblijf beperkt tot één seizoen. De club eindigde voorlaatste in zijn reeks. Het zou de laatste keer zijn dat de club zou aantreden op het nationale niveau. De komende jaren schipperde de club voornamelijk tussen Tweede en Derde provinciale. In 1975 vond er nog een naamswijziging plaats waarbij de naam Koninklijke New Star Tervuren werd. Uiteindelijk ging men in 2007 een fusie aan met VW Duisburg, een club uit de gelijknamige deelgemeente. De fusieclub zou door het leven gaan als KV Tervuren-Duisburg met het stamnummer van K. New Star Tervuren.

Resultaten

Tervuren
Sportvereniging in Vlaams-Brabant
Sport in Tervuren